Beaver Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Beaver Island (ö i Antarktis),

Falklandsöarna 

 Beaver Island (ö i Falklandsöarna),

Kanada 

 Beaver Island, Saskatchewan, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar